Blueberry Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Blueberry Island (Aroostook County, Maine)
 Blueberry Island (Cumberland County, Maine)
 Blueberry Island (Oxford County, Maine)
 Blueberry Island (Penobscot County, Maine)
 Blueberry Island (Cheshire County, Massachusetts)
 Blueberry Island (Worcester County, Massachusetts)
 Blueberry Island (Cook County, Minnesota)
 Blueberry Island (Pine County, Minnesota)
 Blueberry Island (St. Louis County, Minnesota)
 Blueberry Island (Carroll County, New Hampshire)
 Blueberry Island (Cheshire County, New Hampshire)
 Blueberry Island (Wisconsin)

in Kanada:
 Blueberry Island (Wanapitei Lake)
 Blueberry Island (Quebec)